Сириваннавари Нариратана (, родилась 8 января 1987 года) — принцесса Таиланда, единственная дочь короля Рамы X (Маха Вачиралонгкорн) и Суджарини Вивачаравонгсе (Ювадхида Полпрасет). Чемпионка Игр Юго-Восточной Азии 2005 года по бадминтону, серебряный призёр Игр Юго-Восточной Азии 2017 года по конному спорту.

Биография

Происхождение 

При рождении получила имя Бут Нампхет Махидон (), которое позднее изменила на Чаккритяпха Махидон (, а затем и на Сириваннавари Махидон () по распоряжению королевы Сирикит. Есть четверо братьев: Ютавачара Махидол (род. 29 августа 1979), Вачараесорн Махидол (род. 27 мая 1981), Чакриват Махидол (род. 26 февраля 1983) и Ватчарави Махидол (род. 14 июня 1985). Её отец, нынешний король Рама X, состоял в гражданском браке с матерью принцессы, Суджарини Вивачаравонгсе.

Родители вступили в официальный брак в 1994 году, однако через два года принц развёлся с женой, обвинив её в измене, что лишило бывшую супругу и её детей всех королевских титулов. После развода своих родителей Сириваннавари переехала в Великобританию с матерью и братьями, однако её отец вскоре забрал дочь из Англии и вернул в Таиланд. Принц лично ходатайствовал перед королевой Елизаветой II и на специальных слушаниях добился возвращения дочери на воспитание. Сириваннавари получила титул принцессы по указу своего деда, короля Рамы IX (Пхумипон Адульядет) от 15 июня 2005 года.

Образование 
Вопреки сложившейся традиции обучения представителей королевской семьи в Лондоне, принцесса Сириваннавари сначала поступила на факультет изобразительного искусства в Бангкоке и окончила его в 2008 году со степенью бакалавра по специальности «Мода и текстиль». В 2009—2010 годах принцесса обучалась и стажировалась в модных домах во Франции (Balmain, Christian Dior) и Италии (Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Bulgari).

Спорт 
Принцесса Сириваннавари интересуется искусством и спортом. В 2005 году на Филиппинах она в составе сборной Таиланда завоевала золотую медаль Игр Юго-Восточной Азии на турнире по бадминтону, последовав стопам дедушки, который занимался профессионально парусным спортом.
 
В 2016 году был учреждён турнир по бадминтону , первый розыгрыш которого носил имя принцессы Сириваннавари. Также принцесса увлекается велоспортом и конным спортом, с 2013 года является сертифицированным тренером по верховой езде во французской школе наездников.

В 2017 году принцесса завоевала серебряную медаль в командной выездке на Играх Юго-Восточной Азии в Малайзии.

Мода 
В 2007 году принцесса Сириваннавари получила приглашение от французского модельера Пьерра Бальмена для участия в показе модной коллекции в Париже. Дебютная парижская коллекция принцессы получила название «Присутствие прошлого» (), вдохновением которой послужили воспоминания её бабушки — королевы-консорта, а также стремление придать современную интерпретацию традиционному таиландскому костюму. Через год она организовала показ собственной коллекции в Париже.

В 2008 году принцесса заняла 16-е место в рейтинге самых привлекательных представителей королевских семей по версии журнала Forbes. В том же году принцесса посетила в октябре Москву в рамках Russian Fashion Week и представила коллекцию в этническом стиле.

Личная жизнь 
Принцесса скрывает свою личную жизнь, хотя летом 2016 года папарацци заметили её на трибунах болельщиков Roland-Garros в компании молодого человека, личность которого не удалось установить.

Награды 
 : Дама Большой Ленты ордена Чула Чом Клао (специальный класс)
 : Дама Большой Ленты ордена Белого слона
 : Дама Большой Ленты ордена Короны Таиланда
 : Дама Большого Креста (1 класса) Величайшего ордена Дирекгунабхорна
  : Королевская медаль короля Рамы IX (1 класса)

Предки 

<center>

См. также

Примечания 

Династия Чакри
Бадминтонисты Таиланда
Конники Таиланда
Принцессы Таиланда